НПР:

 Норильский промышленный район — группа населённых пунктов в окрестностях Норильска.
 Народная партия России — российская политическая партия образованная и зарегистрированная в 2012 году.
 Научно-педагогический работник.

Примечания